Воскресеновка — название населённых пунктов:

Армения 
 Воскресеновка — до 1941 года название села Лермонтово Лорийской области.

Казахстан 
 Воскресеновка — село в Бородулихинском районе Восточно-Казахстанской области, ликвидировано в 2018 г.
 Воскресеновка — село в Костанайском районе Костанайской области.
 Воскресеновка — село в Узункольском районе Костанайской области.
 Воскресеновка — село в Айртауском районе Северо-Казахстанской области.
 Воскресеновка — село в Мамлютском районе Северо-Казахстанской области.

Россия 
 Воскресеновка — село в Кулундинском районе Алтайского края.
 Воскресеновка — село в Михайловском районе Амурской области.
 Воскресеновка — станция (населённый пункт) в Михайловском районе Амурской области.
 Воскресеновка — село в Серышевском районе Амурской области.
 Воскресеновка — село в Лиманском районе Астраханской области.
 Воскресеновка — село в Чернянском районе Белгородской области.
 Воскресеновка — деревня в Севском районе Брянской области.
 Воскресеновка — село в Ленинском районе Еврейской автономной области.
 Воскресеновка — деревня в Курском районе Курской области.
 Воскресеновка — деревня в Тимском районе Курской области.
 Воскресеновка — деревня в Добринском районе Липецкой области.
 Воскресеновка — село в Липецком районе Липецкой области.
 Воскресеновка — село в Асекеевском районе Оренбургской области.
 Воскресеновка — село в Октябрьском районе Оренбургской области.
 Воскресеновка — село в Оренбургском районе Оренбургской области.
 Воскресеновка — деревня в Корсаковском районе Орловской области.
 Воскресеновка — деревня в Башмаковском районе Пензенской области, упразднена в 2006 году.
 Воскресеновка — село в Пензенском районе Пензенской области.
 Воскресеновка — деревня в Спасском районе Рязанской области.
 Воскресеновка — село в Тымовском районе Сахалинской области.
 Воскресеновка — деревня в Жердевском районе Тамбовской области.
 Воскресеновка — деревня в Чернском районе Тульской области.
 Воскресеновка — село в Радищевском районе Ульяновской области.
Воскресеновка — до 1935 года название поселка Октябрьский в Белгородском районе Белгородской области.

Украина 
 Воскресеновка — село в Васильковском районе Днепропетровской области.
 Воскресеновка — село в Новомосковском районе Днепропетровской области.
 Воскресеновка — село в Краснолучском городском совете Луганской области.
 Воскресеновка — село в Богодуховском районе Харьковской области.

Иное 

 Воскресеновка — станция Забайкальской железной дороги.

См. также 
 Нововоскресеновка
 Старовоскресеновка